Fanaberia - pierwszy album studyjny polskiego zespołu popowego Blue Café, który został wydany w 2002 nakładem EMI. Autorami tekstów wszystkich piosenek z płyty są Paweł Rurak-Sokal i Kamila Sowińska.

Album promowany był przez cztery single: „Español”, „Łap mnie bejbe”, „I’ll Be Waiting” i „Kochamy siebie”. Na wersji rozszerzonej albumu z marca 2003 roku znalazła się również piosenka „You May Be in Love”, która znalazła się w ścieżce dźwiękowej do komedii romantycznej Nigdy w życiu! z 2004.

Za płytę zespół otrzymał nagrodę Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. W 2003 roku z utworem „You May Be in Love” grupa wzięła udział w finale krajowych eliminacji do 48. Konkursu Piosenki Eurowizji, zajął w nich trzecie miejsce. 

Album uzyskał status platynowej płyty.

Lista utworów 
 „Español”
 „Łap mnie bejbe”
 „Bari Sax”
 „Boli cisza”
 „Buja”
 „I’ll Be Waiting”
 „Kochamy siebie...”
 „Sex”
 „Devil”
 „Dodaj sobie otuchy”
 „Da - da”
 „Gesty”
 „Kochaj tak...”
 „Kontrabas”
 „Obora”
 „Don’t You Wanna Tease Me”
 „Get Over”
 „You May Be in Love”

Sprzedaż

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2002 
Albumy Blue Café
Albumy EMI Music Poland